Comunitat Autònoma de Catalunya
 Consell de l'Audiovisual de Catalunya
 Ciutat de les Arts i les Ciències de València
 Comitè Avifaunístic de Catalunya